Władysław Wróblewski (1875–1951) – prawnik, szef Biura Prezydialnego Rady Ministrów, tymczasowy szef rządu (1918), prezes Banku Polskiego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Władysław Wróblewski (1891–1942) – pułkownik intendent Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Władysław Wróblewski (1927–1996) – blacharz, poseł na Sejm PRL V kadencji
 Władysław Wróblewski (ur. 1939) – artysta plastyk, architekt wnętrz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Przypisy